Knill ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Knill (* 1965), deutscher Politikwissenschaftler
 Dominik Knill (* 1958), Schweizer Pilot und Manager
 Georg Knill (* 1973), österreichischer Unternehmer
 Monika Knill-Kradolfer (* 1972), Schweizer Politikerin (SVP)
 Paolo Knill (1932–2020), Schweizer Kunsttherapeut und Wissenschaftler

Knill steht außerdem für:

 Knill-Gruppe, österreichisches Unternehmen